L'edizione 1948-49 della Erste Klasse vide la vittoria finale del FK Austria Wien.

Capocannoniere del torneo fu Erich Habitzl del SK Admira Wien con 23 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 FK Austria Wien Campione d'Austria 1948-49.
 SCR Hochstädt retrocede.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1948
Calcio nel 1949
Fußball-Bundesliga (Austria)